De Grand Prix-wegrace van Italië 1993 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 5 september 1993 op het Misano World Circuit nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

500 cc
In de tiende ronde raakte Wayne Rainey van de baan en viel op zijn hoofd in de grindbak. Door dit ongeluk liep hij een dwarsleasie op en bleef hij voor de rest van zijn leven verlamd, waardoor zijn carrière onmiddellijk beëindigd werd.

250 cc

125 cc

1993
Italië
Sport in Emilia-Romagna